Leucipo pode ser:

Mitologia grega 
 Leucipo (rei de Sicião), 1817 a.C. - 1764 a.C. (pelos cálculos de Jerônimo de Stridon)
 Leucipo (filho de Enomau), que se vestiu de mulher para seduzir Dafne, e foi morto por Dafne e suas companheiras quando elas descobriram que ele era homem
 Leucipo (filho de Perieres), que reinou na Messênia junto com seu irmão Afareu, e cujas filhas Hillaire e Febe foram raptadas por Castor e Pólux
 Leucipo (filho de Héracles), filho de Eurytele, filha de Thespius
 Leucipo (filho de Hippocoon), que participou da caçada ao javali calidônio
 Uma filha de Lamprus e Galatea, transformada por Leto em um filho
 Um filho de Poemander, morto acidentalmente por seu pai.
 Um filho de Xanthius que teve relações com a própria irmã e com Leucophrye.
 Um dos filhos de Macareu, filho de Hélio, líder de uma colônia em Rodes
 Um dos filhos de Naxos, epônimo da ilha de Naxos, e rei da ilha. Ele foi o pai de Smerdius.

História 
 Leucipo de Mileto, filósofo

Desambiguação

br:Leükippos
ca:Leucip (fill de Perieres)
et:Leukippos (mütoloogia)
fi:Leukippos (mytologia)
fr:Leucippe fils de Périérès
pl:Leukippos (syn Perieresa)
sr:Леукип
sv:Leukippos (mytologi)